Table des caractères Unicode U+0E80 à U+0EFF (3 712 à 3 839 en décimal).

Lao (ou laotien) (Unicode 1.1 à 15.0) 
Caractères utilisés pour l’écriture avec l’alphasyllabaire (ou abugida) lao : consonnes simples et ligatures, signes voyelles ou semi-voyelles, marques de tons, chiffres et signes de ponctuation.

Les caractères U+0EB1, U+0EB4 à U+0EB9, U+0EBB, U+0EBC et U+0EC8 à U+0ECD sont des signes diacritiques se combinant avec le caractère qu’ils suivent ; ils sont combinés ici avec la lettre laotienne ko « ກ » (U+0E81) à des fins de lisibilité (ils sont également affichés sur un fond bleu).

Notes :
 Les 5 voyelles diacritiques laotiennes dites « antéposées » U+0EC0 à U+0EC4 sont des exceptions à la règle Unicode usuelle de codage dans l’ordre logique des caractères : ces signes sont codés dans les textes avant la lettre de base, bien qu’ils se prononcent après elle (ils sont aussi écrits à gauche de cette lettre de base). Ces exceptions sont liées à la compatibilité avec des normes utilisées au Laos mais antérieures à la codification et l'unification dans Unicode/ISO/CEI 10646. On doit en tenir compte aussi dans la délimitation linguistique des grappes de graphèmes insécables. Dans la table ci-dessous, ces signes sont montrés associés avec la lettre laotienne ko « ກ » (U+0E81), codée dans l'ordre visuel (et non l'ordre logique) après chacun de ces signes (ils sont également affichés sur un fond jaune). Les autres diacritiques s'écrivent au dessus, en dessous ou à droite de la lettre de base et codés dans l'ordre logique après cette lettre.
 De nombreuses polices laotiennes n'affichent pas correctement les caractères encodés depuis Unicode 12.0. Ces caractères, non nécessaires pour l'orthographe en langue lao moderne, ont un usage attestés dans des textes historiques ou la transcription de l'ancienne langue pali en Inde, encore utilisée aujourd'hui comme langue liturgique dans le bouddhisme theravāda au Laos, au Cambodge, en Thaïlande, en Birmanie et au Sri Lanka.

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 1.1

Compléments Unicode 6.1

Compléments Unicode 12.0

Compléments Unicode 15.0

Voir aussi

Liens externes 
   Lao, tableau sur le site Unicode.
   Lao, tableau sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (0000-0FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

000E8